de Watteau (trein)
 Jean Antoine Watteau (1684-1721),  Frans kunstschilder uit het rococo-tijdperk